Капитоли́йский Антино́й — мраморная статуя обнаженного молодого мужчины, найденная на вилле императора Адриана в Тиволи. Статуя создана во времена Древнего Рима, в настоящее время находится в Риме в Капитолийском музее.
 
В начале XVIII века граф Джузеппе Феде, потомственный археолог и коллекционер, скупил земельные участки на месте виллы императора Адриана, где начал проводить раскопки.
Он обнаружил обломки множества скульптур, четыре из которых удалось восстановить. Самой знаменитой из них стала статуя, известная под названием Капитолийский Антиной.
Феде продал статую Антиноя другому собирателю древностей, Алессандро Альбани, коллекционеру и меценату, которая стала венцом всей его коллекции.
Уже через несколько лет Альбани перепродал статую папе Клименту XII.

В результате статуя Антиноя стала формирующим ядром Капитолийского музея, за что и получила своё название.

Левая рука и левая нога у статуи были отбиты, но скульптор Пьетро Браччи восстановил их, придав руке Антиноя риторических жест.
В XVIII веке это произведение считалось одной из самых красивых древнеримских копий греческих статуй. В то время существовала легенда о том, будто в подражание грекам, Адриан решил увековечить в мраморе своего любимца, Антиноя.
Но ещё в начале XX века специалисты усомнились в этом, так как другие изображения Антиноя, более достоверные, совершенно не похожи на статую. В настоящее время считается, что статуя представляет собой римскую копию греческой статуи Гермеса, но название Антиной Капитолийский уже закрепилось за скульптурой..

Примечания

Скульптуры Антиноя
Экспонаты Капитолийских музеев
Скульптуры из мрамора
Скульптуры, изображающие обнажённых мужчин